Joan Cusack (1962), Amerikaans actrice
 John Cusack (1966), Amerikaans acteur